Alternaria brassicicola
 Alternaria brassicae